Comitatul La Salle (conform originalului, La Salle County) se poate referi la una din sub-diviziunile teritoriale de ordin doi ale Statelor Unite ale Americii:

 Comitatul LaSalle, statul  -- (Categorie și format),
 Parohia La Salle, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul La Salle, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 LaSalle (dezambiguizare)
 LaSalle (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii